

Cinéma  
 2004 : Incontrôlable (Unstoppable) de David Carson
 2010 : Unstoppable de Tony Scott
 2018 : Unstoppable,  film d'action sud-coréen de Kim Min-ho

Albums de musique  
 1999 : Unstoppable d'Amii Stewart
 2001 : Unstoppable de Where Fear and Weapons Meet
 2003 : Unstoppable de Girl Talk
 2005 : Unstoppable des Planet Smashers
 2009 : Unstoppable de Rascal Flatts

Chansons  
 1998 : Unstoppable de Taylor Dayne
 2009 : Unstoppable de Kat DeLuna
 2010 : Unstoppable d'Ola Svensson
 2016 : Unstoppable de Sia Furler

Voir aussi